Neukirchen kan henvise til:

 Neukirchen, på dansk Nykirke, en landsby og kommune i det nordlige Tyskland under Kreis Nordfriesland i delstaten Slesvig-Holsten,
 Neukirchen (Østholsten), en by og kommune i det nordlige Tyskland, beliggende i Amt Oldenburg-Land under Kreis Østholsten
 Neukirchen beim Heiligen Blut, en købstad i Regierungsbezirk Oberpfalz i den østlige del af den tyske delstat Bayern

Se også 
 Neuenkirchen